Scherle ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Scherle (* 1972), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Gabriele Scherle (* 1952), deutsche Theologin
 William J. Scherle (1923–2003), US-amerikanischer Politiker